Arsen fluorid se može odnositi na:

Arsen trifluorid, AsF3
Arsen pentafluorid, AsF5